Mingshan kan syfta på följande orter i Kina:

Mingshan, Benxi – ett stadsdistrikt i Benxi i Liaoning-provinsen;
Mingshan, Ya'an – ett stadsdistrikt i Ya'an i Sichuan-provinsen.
Mingshan (köping i Kina, Chongqing)
Mingshan (socken i Kina, Zhejiang)
Mingshan (köpinghuvudort i Kina, Heilongjiang Sheng, lat 47,68, long 131,07)
Mingshan (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 29,42, long 116,46)
Mingshan (sockenhuvudort i Kina, Hubei Sheng, lat 30,06, long 114,76)

WP:Projekt Kina